

Geografia 
 Roncarolo –  frazione di Caorso, in provincia di Piacenza.

Persone 
 Emilio Roncarolo (1884-1954) – direttore della fotografia, regista e operatore cinematografico italiano.
 Federico Roncarolo (1914-1986) – calciatore italiano, di ruolo difensore.